Miejscowości w Polsce:
 Ćmiszew Rybnowski
 Ćmiszew-Parcel